Feng-tchaj může být:

 Feng-tchaj (An-chuej) – okres v provincii An-chuej
 Feng-tchaj (Peking) – městský obvod v Pekingu